Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du Noyer :

Rue du Noyer à Bruxelles
 Rue du Noyer à Hotton

Rue du Noyer à Rennes
 Rue du Noyer à Strasbourg
 Rue du Noyer à Turckheim

Voir aussi 
 

Noyer Rue